Sule peut désigner :
 Sule Skerry, une île d'Écosse ;
 Sule Stack, une île d'Écosse.

Voir aussi 
 Sula Sgeir, une île d'Écosse.